Бомануа́р () — французская фамилия. Известные носители:

 Бомануар, Жан де — французский рыцарь XIV в., один из героев «битвы тридцати» 1351 года у города Жослен, где 30 бретонцев победили 30 англичан.
 Филипп, сьёр де Бомануа́р (ок.1210-между 1262 и 1265) — французский поэт, королевский чиновник.
 его сын Бомануар, Филипп  де (1246—1296) — французский юрист, составитель «Кутюмы Бовези» (изд. 1690 и 1846).